Яримович — українське прізвище.

Відомі носії:
 Яримович Богдан (*1925) — інженер-електротехнік за освітою, директор східно-онтарського регіону при Міністерстві фінансів, економіки і міжурядових справ провінції Онтаріо.
 Яримович Емануель (1865-?) — архітектор.
 Йосиф Яримович (1882—1946) — український греко-католицький священник, жертва радянських репресій, слуга Божий.
 Яримович Михайло (*1933 року) — інженер в царині авіаційно-космічної техніки у США, дійсний член НТШ й УВАН.
 Яримович Осип (1897—1917) — командир сотні Українських січових стрільців.

Українські прізвища